Kriechen bezeichnet:

 eine Fortbewegungsart von Lebewesen, siehe Kriechen
 die langsame Verformung von Werkstoffen unter gleichbleibender Last, siehe Kriechen (Werkstoffe)
 die adhäsive Verteilung von Fluiden entlang von Oberflächen, siehe Kriechöl
 einen niedrigen elektrischen Leckstrom entlang der Oberfläche von Isolatoren, siehe Kriechstrom
 ein extrem langsames Schwingen, eine hochgedämpfte Schwingung, siehe Kriechfall  
 eine langsame geodynamische Massenbewegung (Bodenfließen), siehe Solifluktion
Kriecherei bezeichnet spöttisch:
 sich untertänig machen, siehe Untertan 
 Unterwürfigkeit

Siehe auch:
 Kriechgang